Лесное — многозначный термин.

Корабли 
 «Лесно́е» — парусный 90-пушечный линейный корабль 1 ранга, спущенный на воду в 1718 году.
 «Лесно́е» — парусный 66-пушечный линейный корабль 3 ранга, спущенный на воду в 1743 году.
 «Лесно́е» — парусный 74-пушечный линейный корабль 3 ранга, спущенный на воду в 1811 году.
 «Лесно́е» — парусный 74-пушечный линейный корабль 3 ранга, спущенный на воду в 1829 году.

Населённые пункты

Белоруссия 
Витебская область
 Лесное — хутор в Миорском районе.

Гомельская область
 Лесное — деревня в Речицком районе.
 Лесное — посёлок в Рогачёвском районе.

Минская область
 Лесное — агрогородок в Копыльском районе.

Казахстан 
Акмолинская область
 Лесное — село в Сандыктауском районе.

Актюбинская область
 Лесное — село в подчинении городской администрации Актобе, упразднено в 1990-е годы.

Восточно-Казахстанскпя область
 Лесное — село в Бескарагайском районе.
 Лесное — село в городской администрации Риддера.

Костанайская область
 Лесное — село в Аулиекольском районе.
 Лесное — село в Есенкольском сельском округе Карабалыкского района.
 Лесное — село в Михайловском сельском округе Карабалыкского района.
 Лесное — село в Мендыкаринском районе.
 Лесное — село в Фёдоровском районе.

Павлодарская область
 Лесное — село в Железинском районе.
 Лесное — село в Качирском районе, упразднено в 2018 году.

Киргизия 
Иссык-Кульская область
 Лесное — село в Ак-Суйском районе.

Чуйская область
 Лесное — село в Аламудунском районе.
 Лесное — село в Сокулукском районе.

Россия 
Алтайский край
 Лесное — село в Бийском районе.
 Лесное — село в Бурлинском районе.
 Лесное — посёлок в Немецком национальном районе.

Астраханская область
 Лесное — село в Лиманском районе.

Башкортостан
 Лесное — деревня в Ишимбайском районе.

Брянская область
 Лесное — село в Брянском районе.
 Лесное — посёлок в Суражском районе.

Вологодская область
 Лесное — посёлок в Череповецком районе.

Ивановская область
 Лесное — деревня в Ивановском районе.
 Лесное — посёлок в Кинешемском районе.

Кабардино-Балкария
 Лесное — село в Майском районе.
 Лесное — село в Прохладненском районе.

Калининградская область
 Лесное — посёлок в Гурьевском городском округе.
 Лесное — посёлок в Неманском городском округе.
 Лесное — посёлок в Правдинском городском округе.
 Лесное — посёлок в Светлогорском городском округе.
 Лесное — посёлок в Черняховском городском округе.

Краснодарский край
 Лесное — село в городском округе Сочи.

Курганская область
 Лесное — деревня в Каргапольском районе.

Ленинградская область
 Лесное — посёлок во Всеволожском районе.

Московская область
 Лесное — деревня в городском округе Луховицы.
 Лесное — посёлок в Можайском городском округе.

Нижегородская область
 Лесное — посёлок в Кстовском муниципальном округе.

Новгородская область
 Лесное — деревня в Маловишерском районе.

Омская область
 Лесное — село в Таврическом районе.

Пензенская область
 Лесное — село в Земетчинском районе.

Приморский край
 Лесное — село в Лесозаводском городском округе.

Саратовская область
 Лесное — село в Балашовском районе.

Сахалинская область
 Лесное — село в Корсаковском городском округе.

Смоленская область
 Лесное — село в Сафоновском районе.

Тверская область
 Лесное — село в Лесном муниципальном округе.

Тюменская область
 Лесное — село в Юргинском районе.

Хабаровский край
 Лесное — село в Хабаровском районе.

Чечня
 Лесное — название села Рошни-Чу в Урус-Мартановском районе с 1944 по 1957 года.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Лесное — исчезнувшее село в Белогорском районе.
 Лесное — село в Городском округе Судак/Судакском городском совете.

Украина 
Винницкая область
 Лесное — село в Литинском районе.

Днепропетровская область
 Лесное — село в Покровском районе.

Донецкая область
 Лесное — посёлок городского типа в Макеевском городском совете.
 Лесное — посёлок в Волновахском районе.
 Лесное — посёлок в Никольском районе.

Запорожская область
 Лесное — село в Васильевском районе.
 Лесное — село в Новониколаевском районе.

Киевская область
 Лесное — село в Киево-Святошинском районе.

Кировоградская область
 Лесное (до 2016 г. — Ильичовка) — посёлок в Голованевском районе.
 Лесное — село в Кропивницком районе.

Луганская область
 Лесное — посёлок в Антрацитовском городском совете.
 Лесное — село в Краснолучском городском совете.
 Лесное — посёлок в Лутугинском районе.

Одесская область
 Лесное — село в Тарутинском районе.

Полтавская область
 Лесное — село в Кобелякском районе.

Сумская область
 Лесное — село в Краснопольском районе.
 Лесное — упразднённое село в Лебединском районе.
 Лесное — село в Середино-Будском районе.
 Лесное — посёлок в Тростянецком районе.
 Лесное — село в Шосткинском районе.

Харьковская область
 Лесное — посёлок в Дергачёвском районе.
 Лесное — посёлок в Змиёвском районе.
 Лесное — бывшее село в Коломакском районе, присоединено к селу Шелестово в 1997 году.
 Лесное — посёлок в Краснокутском районе.

Хмельницкая область
 Лесное — посёлок в Полонском районе.

Черниговская область
 Лесное — село в Черниговском районе.

Озёра 
 Лесное () — озеро в США и Канаде.
 Лесное — водоём в Калининграде.
 Лесное — водоём в Камско-Устьинском районе Татарстана.
 Лесное — водоём в Лаишевском районе Татарстана.
 Лесное — водоём в Ненецком автономном округе.
 Лесное — водоём в Мурманской области, Апатиты городской округ.
 Лесное — водоём в Мурманской области, Печенгский район.
 Лесное — водоём на Украине, Волынская область.
 Лесное — водоём в Чукотском автономном округе.
 Лесное — водоём в Томаринском городском округе Сахалинской области.
 Лесное — водоём на Большом Соловецком острове Архангельской области.

Другое 
 Лесное — территориальная зона в городе Пушкине Пушкинского района Санкт-Петербурга.
 Лесное — платформа Октябрьской железной дороги в Санкт-Петербурге
 Лесное — федеральное государственное учреждение, старейшее медицинское учреждение города Тольятти.

Разное 
 Лесное городское поселение
 Лесное кладбище
 Лесное озеро — американский кинофильм.
 Лесное Озеро — деревня в городском округе Солнечногорск Московской области.
 Лесное сельское поселение
 Лесное хозяйство

См. также 
 Лесная
 Лесной